MNG kan betrekking hebben op:
 MNG Airlines, Turkse luchtvaartmaatschappij.
 Multiple-image Network Graphics, bestandsformaat.
 Mango (mode), Spaanse modeketen met winkels over de hele wereld.
 Mononatriumglutamaat, smaakversterker.